Čimice (okres Klatovy), gemeente in okres Klatovy, Tsjechië
 Čimice (Praag), wijk in de Tsjechische hoofdstad Praag